Hansen kan henvise til flere artikler:
 Hansen (efternavn) – det danske og norske efternavn Hansen
 Hanseforbundet – det sammenhængende forbund af tyske hansestæder
 Hansen (dokumentarfilm) – dansk propagandafilm fra 1950 instrueret af Ove Sevel
 Hansen (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 Hansen Rum – en nordtysk romproducent
 Hansens Flødeis – en dansk isproducent